Anse (franz. anse „kleine Bucht“) steht für:
 eine kleine, seichte Bucht
 Anse (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Anse (Rhône), französische Gemeinde im Département Rhône

Anse als Bestandteil von Ortsnamen:
 Anse aux Anglais, Ort auf der zu Mauritius gehörenden Insel Rodrigues
 Anse-Bertrand, Gemeinde auf der Insel Grande-Terre in Guadeloupe
 L’Anse, Ort im Baraga County, Michigan, USA  

in Kanada:
 Anse-Bleue, Ort in der Provinz New Brunswick
 Grande-Anse, Ort in der Provinz New Brunswick
 L’Anse aux Meadows, ehemalige isländisch-grönländische Siedlung auf Neufundland
 L’Anse-Saint-Jean, Ort in der Provinz Québec

ANSE steht für:
 Arbeitsgemeinschaft naturreligiöser Stammesverbände Europas, siehe dazu den Beitrag Ariosophie
 Association of national organisations for supervision in Europe